Finlândia
Língua finlandesa
Finlandeses — grupo étnico originário da Finlândia

Desambiguações de gentílicos